«Плоть и дьявол» () — немой чёрно-белый фильм 1926 года.

Сюжет 
 

Лео фон Селлентин и Ульрих фон Клецинг ещё в детстве на крови поклялись друг другу в дружбе и преданности. Повзрослев, они вместе поступают в военную академию. Во время каникул Лео знакомится на балу с прекрасной, но несвободной Фелиситас. Между ними начинается роман.
Однажды муж Фелиситас застает Лео в её будуаре и вызывает его на дуэль. На дуэли Лео убивает его. В наказание император отсылает его на дипломатическую службу за границу, что равносильно ссылке. Перед отъездом Лео просит Ульриха позаботиться о Фелиситас.

Проходит три года. Вернувшись, Лео обнаруживает, что его друг и возлюблённая поженились. В отчаянии Лео пытается возродить чувства Фелиситас, и в итоге Ульрих — как её супруг — не может не вызвать его на поединок. Спеша к месту дуэли, Фелиситас проваливается под лёд на реке, и её смерть спасает дружбу Лео и Ульриха.

Интересные факты 
 На съемках этого фильма между Гарбо и Гилбертом начался роман, который едва не окончился свадьбой.
 В фильме снималась Барбара Кент, прожившая более 104-х лет и умершая 13 октября 2011 года, а сценарий писала Фредерика Сэгор Маас, которая умерла 5 января 2012 года в возрасте 111,5 лет.

В ролях 
 Грета Гарбо — Фелиситас
 Джон Гилберт — Лео фон Селлентин
 Ларс Хансон — Ульрих фон Клецинг

Ссылки 
 О фильме на TCMdb.com  

Фильмы-мелодрамы США
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Национальный реестр фильмов
Фильмы Кларенса Брауна
Фильмы США 1926 года
Экранизации литературных произведений
Полнометражные фильмы